Алымов, Александр Николаевич:
 Алымов, Александр Николаевич (род. 1923) — советский и украинский экономист.
 Алымов, Александр Николаевич (род. 1954) — советский и российский тренер, главный тренер сборной России по киокушинкай. Примечания